Austria:
 Sankt Ruprecht – dzielnica Klagenfurt am Wörthersee
 Sankt Ruprecht an der Raab – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Weiz

Zobacz też:
 St. Ruprecht
 Święty Robert